Villepinte (Aude)
 Villepinte (Seine-Saint-Denis)

Daarnaast:
Kanton Villepinte, in het Franse Arrondissement Le Raincy